Лос Пачекос има више значења:

 Лос Пачекос (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Пачекос (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Пачекос (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику